

Toponyme

 Manhattan est l'un des cinq arrondissements de la ville de New York ;
 Manhattan est un village de l'Illinois ;

 Manhattan est une ville du Kansas ;
 Manhattan, une localité du Montana dans la vallée de la rivière Gallatin ;
 Manhattan, une localité du Nevada ;
 .

Bâtiment 
 Manhattan, bâtiment situé dans le quartier de Pitkämäki à Turku (Finlande).

Bateaux

Le Manhattan est un superpétrolier qui, en 1969, força pour la première fois le passage du Nord-Ouest canadien ;
 Le Manhattan est un paquebot américain mis en service en 1932 pour le compte des United States Lines.

Musique 
  est une chanson populaire américaine de 1925.

Cinéma 
 Manhattan est un film de R.H. Burnside, sorti en 1924 ;
 Manhattan est un film de Woody Allen, sorti en 1979.
 A Manhattan Knight, film muet américain sorti en 1920

== Télévision ==
 Manhattan est une série télévisée américaine créée par Sam Shaw, sortie en 2014.

Divers
 Manhattan est un cocktail ;

Manhattan est un jeu de société ;
Le Projet Manhattan fut à l'origine de la première bombe nucléaire ;
Le Dr Manhattan est un des personnages du comics Watchmen d'Alan Moore ;

 .
Homonymie de bateaux
Homonymie de titre
Homonymie de localités aux États-Unis